| mål         = {{#expr:
 52 +
 40 +
 16}}
| publik      = 
| flest mål   =  Sarina Bolden (8 mål)
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 2019 Thailand
| följande    = 2023
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2022 var det 12:e sydostasiatiska mästerskapet för damer och avgjordes mellan 4 och 17 juli 2022 i Filippinerna. Turneringen vanns av värdnationen  före  och .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Aseanfootball.org

2022
2022 i Filippinerna
Fotbollsåret 2022
Internationella sportevenemang i Filippinerna